Jendoubi ist der Familienname folgender Personen:

 Karim Jendoubi (* 1975), tunesischer Radrennfahrer
 Mohamed Khalil Jendoubi (* 2002), tunesischer Taekwondoin